Михаил Юрьевич Шарков () — , , ; заслуженный артист Российской Федерации (1994).

Биография 
Родился 11 августа 1961 года в Москве.

Окончил Московское хореографическое училище (педагог П. А. Пестов).

В 1979 году был принят в трупу Большого театра, где в его репертуаре были партии: Петрушка, Меркуцио; Карен («Гаянэ»), Шут («Лебединое озеро»), Шут («Легенда о любви»), Блудный сын («Блудный сын»), Золотой божок («Баядерка»), Пан («Вальпургиева ночь» балетная сцена из оперы «Фауст»), Чиполлино («Чиполлино»), Джеймс («Сильфида»), принц («Щелкунчик»)Сарацинский танец «Раймонда».

Доцент кафедры классического и дуэтного танца МГАХ. Среди учеников: ,  и другие.

Примечания